Беляевское — деревня в Игринском районе Удмуртии.

География 
Деревня находится в 38 км от районного центра.

В деревне три улицыː Центральная, Колхозная и Садовая.

Население

Власть 
Деревня в административном плане относится к Беляевскому сельскому поселению Игринского района Удмуртской Республики.

Примечания 

Населённые пункты Игринского района